Le  Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2010 est la  et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 5 au 7 novembre sur le circuit de Valence.

C'est la  du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Valence
Sport en novembre 2010
Sport en Espagne en 2010